Chasing Rainbows – film del 1919 diretto da Frank Beal
 Arcobaleno (Chasing Rainbows) – film del 1930 diretto da Charles Reisner